Regionalforschung steht für:

 im Allgemeinen die wissenschaftliche Beschäftigung mit einer Region
 im Speziellen die Regionalwissenschaft, eine sozioökonomische Disziplin

Siehe auch:
 Heimatforscher
 Landeskunde
 Regionalgeschichte